Hartenfels bezeichnet:
 Hartenfels, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, mit der Burg Hartenfels
 Schloss Hartenfels in Torgau, Sachsen
 Haus Hartenfels, Landsitz in Duisburg
 Burgstall Hartenfels, Burgrest bei Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, Bayern

Hartenfels ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Hartenfels (* 1966), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Georg Christoph Petri von Hartenfels (1633–1718), deutscher Arzt, Naturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Ludwig Hartenfels (1894–1955), deutscher Politiker (FDP), Hamburger Kultursenator